Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2000 — 38-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 16 января по 21 января 2001 года. Трофей впервые завоевал американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

Зональный этап

Североамериканская зона 
 Зональный этап не разыгрывался, в четвертьфиналы попали американские клубы «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Ди Си Юнайтед», а также мексиканские клубы «Пачука» и «Толука».

Центральноамериканская зона 

 В четвертьфиналы попали гондурасские «Олимпия» и «Реал Эспанья», а также коста-риканский «Алахуэленсе».

Карибская зона 

 В четвертьфиналы попал клуб «Джо Паблик» из Тринидада и Тобаго.

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

2000
2001 год в футболе